Puljujärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Puljujärvi (sjö, lat 68,23, long 24,83), Lappland, 
 Puljujärvi (sjö, lat 67,48, long 25,60), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar